

Нейчурал-Брідж — місто, штат Алабама
 Нейчурал-Брідж — переписна місцевість, штат Нью-Йорк